

Geografia 
Lacombe (Aude) — comuna francesa
Lacombe (Luisiana) — região censo-designada na Luisiana, Estados Unidos
Lacombe (Alberta) — município da província de Alberta, Canadá

Pessoas 
Milly Lacombe — jornalista brasileira
Américo Jacobina Lacombe — advogado e historiador brasileiro
Luís Ernesto Lacombe — comunicador de televisão brasileiro
Bernard Lacombe — futebolista francês
Guy Lacombe — futebolista e treinador de futebol francês

Outros 
Lacombe Lucien — filme de Louis Malle

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos